Psicocibernética é uma ciência que pretende desvendar os enigmas atrelados à mente humana, vendo esta como uma complexa máquina. Foi desenvolvida pelo cirurgião estadunidense Maxwell Maltz. A psicocibernética pode ser considerada como um ramo da psicologia, também pelo fato de estar relacionada a questões de autoestima e criatividade.

Ver também
Maxwell Maltz

Psicologia